Wire (v angličtině „drát“) označuje:

v hudbě
 The Wire (časopis) – britský hudební časopis
 Wire (hudební skupina) – britská rocková skupina
 Nicky Wire – britský baskytarista, člen skupiny Manic Street Preachers

v televizi
 The Wire – Špína Baltimoru – americký televizní seriál
 „Drát (Star Trek: Stanice Deep Space Nine)“ – epizoda seriálu Star Trek: Stanice Deep Space Nine, v anglickém originále „The Wire“